

События  

 Смерть ярла Эльфгара, потомка древних саксонских королей. После него остались сыновья Эдвин и Моркер.
 1062—1064 — Вторжение Гарольда Годвинсона в Уэльс. Победа над Грифидом ап Лливелином, королём Гвинеда.
 Смерть графа Мэна Герберта II. Присоединение Мэна к Нормандии. Помолвка Роберта, сына герцога Вильгельма, с Маргарет, сестрой Герберта.
 1062—1092 — Князь Чехии Вратислав II.
 1062—1076 — Царь Ганы Баси и его преемник Менин с успехом вели борьбу с Альморавидами. На западе присоединены золотоносные области Бамбук и Вангара, в район Фута-Джаллон направлены экспедиции для захвата рабов.
 Основание города Марракеша.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1062 году
 Никифор Вриенний Младший — византийский дипломат и историк.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1062 году
 Эльфгар
 Ал-Кудаи, арабский историк.

См. также

Примечания